Gminy w Czechach:
 Olšany w powiecie Igława
 Olšany w powiecie Klatovy
 Olšany w powiecie Šumperk
 Olšany w powiecie Vyškov
 Olšany u Prostějova w powiecie Prościejów